Ожґа — польське прізвище.

Персоналії 
 Владислав Ожґа — псевдонім Бжезіна, польський педагог, громадсько-політичний діяч, посол сейму ПНР.
 Войцех Ожґа — залізничник, громадсько-політичний діяч, комісар-бурмістр Стрия.
 Пйотр Ожґа з Осси гербу Равич ( 1623) — шляхтич, державний діяч Речі Посполитої, дипломат.
 Пйотр Ожґа з Осси гербу Равич ( 1671) — шляхтич, державний діяч Речі Посполитої.
 Анна Вельгорська з Ожгів (? — 15 травня 1706) — донька львівського підкоморія Пйотра, мати багаторазового настоятеля монастиря тринітаріїв у Львові Антонія Вельгорського, фундаторка монастиря у середмісті.
 Ян Самуель Ожґа — латинський біскуп київський, чернігівський.

Примітки 

Польські прізвища